Bundestagswahlkreis 184 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Groß-Gerau (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Frankfurt am Main II (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Calw (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Heidelberg-Land – Sinsheim (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Donaueschingen (1949 bis 1961)